Оглоблино — название населённых пунктов в России:

 Оглоблино — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Оглоблино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Оглоблино — деревня в Ступинском районе Московской области.